

Biografia 
Era figlia del conte Pietro II d'Alençon e di Maria Chamaillard, viscontessa di Beaumont-au-Maine.

Venne data in moglie a Giovanni VII conte di Harcourt e Aumale. Il matrimonio venne celebrato a Parigi il 17 marzo 1390.

Diede al marito tre figli:
Giovanni VIII (Harcourt, 9 aprile 1396– 17 agosto 1424), erede della contea;
Maria di Harcourt (Harcourt, 9 settembre 1398-19 aprile 1476), andata sposa al conte Antonio di Vaudémont;
Giovanna (Harcourt, 11 settembre 1399-1456), andata sposa a Giovanni di Rieux.

Ascendenza

Bibliografia 
Histoire des Rois de France di Pére Anselm
The Royal Family: A Genealogy di François Velde
le Maison des Ducs D'Alençon
Stammtafeln zur Geschichte der Europaischen Staaten, 4 volumes, Marburg, 1953, 1975

Voci correlate 
Valois

Maria